Het tennistoernooi US Open werd in 1985 bij de mannen voor de 105e keer gehouden. De als tweede geplaatste Tsjecho-Slowaak Ivan Lendl won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als eerste geplaatste landgenoot John McEnroe met 7-6, 6-3 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  John McEnroe (finale)
  Ivan Lendl (winnaar)
  Mats Wilander (halve finale)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Kevin Curren (eerste ronde)
  Anders Järryd (kwartfinale)
  Yannick Noah (kwartfinale)
  Boris Becker (vierde ronde)

  Miloslav Mečíř (tweede ronde)
  Joakim Nyström (kwartfinale)
  Stefan Edberg (vierde ronde)
  Johan Kriek (tweede ronde)
  Tim Mayotte (vierde ronde)
  Henrik Sundström (eerste ronde)
  Scott Davis (tweede ronde)
  Tomáš Šmíd (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1985, mannenenkelspel

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1985